Chotek je české příjmení:

 Chotkové z Chotkova, starobylý rod vojenské a dvorské šlechty
 Bohuslav Chotek z Chotkova (1829–1896), rakousko-uherský diplomat
 Ferdinand Chotek z Chotkova (1838–1913), český šlechtic a politik, poslanec Říšské rady
 Ferdinand Maria Chotek z Chotkova (1771–1836), biskup tarnovský (1831–1832) a čtvrtý arcibiskup olomoucký
 František Xaver Chotek (1800–1852), hudební skladatel
 Jan Rudolf Chotek z Chotkova (1748–1824), rakouský ministr financí, nejvyšší purkrabí pražský a guberniální prezident v Čechách
 Karel Chotek z Chotkova (1783–1868), guvernér tyrolský a nejvyšší český purkrabí
 Chotkova silnice v Praze
 Karel Chotek (etnograf) (1881–1967), profesor UK
 Rudolf Chotek z Chotkova (1832–1894), rakouský a český šlechtic a politik, poslanec Říšské rady
 Žofie Chotková z Chotkova a Vojnína (1868–1914), manželka arcivévody Františka Ferdinanda d'Este

Externí odkazy